Състезанията по ски бягане на зимните олимпийски игри през 2014 г. се провеждат в комплекса „Лаура“ в Красная поляна.

Марит Бьорген става най-успешната спортистка в историята на зимни олимпийски игри. Норвежката печели три златни медала и събира общо 10, колкото имат и Раиса Сметанина и Стефания Белмондо, но Бьорген има 6 златни отличия.

Дисциплини

Програма 
Разписание на 12-те дисциплини.

Часовете са в местно време (UTC+4).

Класиране по медали

Резултати

Скиатлон 15 km жени 
Скиатлонът на жените представлява ски бягане 7,5 км в класически стил, смяна на ските и 7,5 км в свободен стил. Норвежката Марит Бьорген, доминираща ски бягането в годините преди олимпийските игри, печели безапелационно пред шведската представителка Шарлоте Кала и сънародничката си Хейди Венг. Това е четвъртият златен олимпийски медал за Бьорген.

Скиатлон 30 km мъже

Спринт свободен стил жени

Спринт свободен стил мъже

Класически стил 10 km жени

Класически стил 15 km мъже

Щафета жени

Щафета мъже

Отборен спринт жени

Отборен спринт мъже

Свободен стил 30 km жени

Свободен стил 50 km мъже

Източници 

Ски бягане
Зимни олимпийски игри 2014